Прави́тельство Мильера́на () — французский кабинет министров периода Третьей республики во главе с Александром Мильераном:
 Первое правительство Мильерана — с 20 января по 18 февраля 1920 года;
 Второе правительство Мильерана — с 18 февраля по 23 сентября 1920 года.